Braničevo peut désigner :
Braničevo, une région géographique de Serbie principalement située dans le district de Braničevo ;
le district de Braničevo, une subdivision administrative de la Serbie centrale ;
Braničevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
 l'éparchie de Braničevo, une circonscription de l'Église orthodoxe serbe en Serbie.